Passagem Franca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Passagem Franca (ort), Maranhão, 
 Passagem Franca (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar